Majestic-klass kan avse:

Majestic-klass (slagskepp)  – en brittisk fartygsklass bestående av slagskepp byggda 1895–1898
Majestic-klass (hangarfartyg) – en brittisk fartygsklass bestående av sex modifierade hangarfartyg från den ursprungliga Colossus-klassen som byggdes under andra världskriget